David Summers – musicista, fondatore della band Hombres G
David Summers – ingegnere attivo in campo automobilistico
David Summers – fotografo statunitense